Centa si può riferire a:

Geografia

Italia 
Centa San Nicolò –frazione dell'Altopiano della Vigolana
Centa – fiume della Piana di Albenga

Serbia 
Centa villaggio della Serbia

Altro 
Antonio Centa – attore italiano

Pagine correlate 
Di Centa